Пибор (Pibor) — топоним:
 Пибор — река в Африке, протекает по территории Южного Судана и Эфиопии
 Пибор — провинция Южного Судана
  — округ в одноимённой южносуданской провинции
 Пибор — город в одноимённом административном районе
 Пибор — аэропорт в одноимённом южносуданском городе